Sault o Saut (municipi de Vauclusa), municipi al departament de la Vauclusa al sud-est del Ventor (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França) 
 Sault-Brénaz, municipi al departament de l'Ain  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Sault-de-Navailles, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics  (regió de Nova Aquitània, França)
 Sault-lès-Rethel, municipi al departament de les Ardenes  (regió de Gran Est, França)
 Sault-Saint-Remy, municipi al departament de les Ardenes  (Gran Est)
 Sault Ste. Marie, ciutat en el riu St. Marys a Ontàrio, Canadà, prop de la frontera amb els Estats Units 
 Cantó de Sault, divisió administrativa al districte de Carpentràs (departament de la Vauclusa, regió de Provença – Alps – Costa Blava) 
 Chippewa de Sault Sainte Marie, fracció del poble chippewa que viu a l'estat de Michigan
 País de Sault, regió natural de França, al departament de l'Aude
 Vescomtat de Sault, jurisdicció feudal del comtat de Bigorra sorgida després de la mort del comte Llop I